Katharina die Große ist der Name folgender Person:
 Katharina II. (1729–1796), Kaiserin des Russischen Reiches

Katharina die Große steht für:
 Katharina die Große (1920), deutsche Filmbiografie von Reinhold Schünzel
 Katharina die Große (1934), britische Filmbiografie von Paul Czinner
 Katharina die Große (1995), deutsch-österreichisch-US-amerikanische Filmbiografie von Marvin J. Chomsky
 Katharina die Große (2019) (Fernsehserie, vier Folgen)